Densmore est le patronyme de :
 Emmet Densmore (1837-1911), médecin et homme d'affaires américain ;
 John Densmore (né en 1944), batteur du groupe The Doors
 Frances Densmore (1867 – 1957), ethnographe américaine